Modius ist die Bezeichnung für

 eine wenig hervorgetretene altrömische Familie
 die größte altrömische Hohlmaßeinheit für Trockenes, siehe Modius (Einheit)
 eine von der Hohlmaßeinheit abgeleitete Kopfbedeckung, siehe Modius (Kopfbedeckung)